

Санниково — присілок, Кіясовський район, Удмуртія
 Санниково — присілок, Можгинський район, Удмуртія
 Санниково — село, Первомайський район, Алтайський край